

Отар — колишня назва села Веселівка, Сакський район, АР Крим

Отар — аул, Кордайський район, Жамбильська область

 Отар Іоселіані (*1934) — грузинсько-французький кінорежисер
 Отар Аваз (*1884 — †1919) — узбецький поет
 Отар Баканідзе (*1929) — грузинський літературознавець
 Отар Джапаридзе (*1987) — грузинський фігурист
 Отар Довженко (*1981) — український журналіст та письменник
 Отар Кушанашвілі (*1970) — грузинсько-російський журналіст
 Отар Пацация (*1928) — третій прем'єр-міністр Грузії
 Отар Тактакішвілі (*1924 — †1989) — грузинський композитор та диригент
 Отар Тушишвілі (*1978) — грузинський борець вільного стилю
 Отар Черкезія — грузинський державний діяч